Фарнум () — английская фамилия. Известные носители:

 Фарнум, Дастин (1874—1929) — американский певец и актер.
 Фарнум, Кен (1931—2020) — барбадосский и ямайский велогонщик.
 Фарнум, Уильям (1876—1953) — американский актер.
 Фарнум, Франклин (1878—1961) — американский актер.